Un centre de gestion peut être : 
un centre de gestion agréé qui apporte une assistance à certains travailleurs indépendants en France ; 
un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
un centre national de gestion de la fonction publique hospitalière.